Amfilochos – wieszczek, syn Alkmeona i Manto
 Amfilochos – wieszczek, syn Amfiaraosa i Eryfile.